Зага́льний те́рмін за́мість скла́деного — є логічною помилкою додавання. Наприклад: «Всі області України менше двох областей». Адже тут не можна сказати, що всі області, разом узяті, менш двох областей. Тут слово «всі» має два значення: перше — кожний, окремий, друге — всі разом, загалом.

Ця стаття має відношення до ще ненаписаної у вікіпедії статті "Композитний (лінгвістика)" (або "Складений (лінгвістика)", або "Складене слово") і розділу в ній "Хибність композиції (в формальній логіці)" / або "Формальна композиція".

Література 
 Парасофізм / С. С. Яценко. — К.: Видавничий дів «Руське слово», 2011. — 84с.

Логічні хиби